Baturin (cyrilicí Батурин) může být toponymum i příjmení:

 Baturyn, město v Černihivské oblasti na Ukrajině

příjmení Baturin nosí více osob:

 Jurij Baturin (* 1949), ruský kosmonaut a politik 
 Nikolai Baturin (1936–2019), estonský dramatik, básník a romanopisec